Milna je název celkem tří ostrovních vesnic v Chorvatsku:

Milna – vesnice a středisko stejnojmenné opčiny na západě ostrova Brač
Milna (Hvar) – vesnice na ostrově Hvar
Milna (Vis) – vesnice na ostrově Vis